Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl první světový pár tvořený americkou bratrskou dvojicí Boba a Mika Bryanových, kteří ve čtvrtfinále podlehli česko-portugalské dvojici Lukáš Rosol a João Sousa.

Deblový titul si připsal nenasazený kanadsko-srbský pár veteránů Daniel Nestor a Nenad Zimonjić, který ve finále zdolal indicko-pákistánské turnajové trojky Rohana Bopannu s Ajsámem Kúreším, když zvládl vyrovnané koncovky obou sad 7–6 a 7–6.

Zimonjić s Nestorem na okruhu získali ATP Tour osmnáctý společný titul. Kanaďan vyhrál celkově 83. deblovou trofej a v historických tabulkách otevřené éry vyrovnal výkon Australana Todda Woodbridge, který figuroval na 3. místě za bratry Bryanovými. Pro Zimonjiće vítězství znamenalo jubilejní 50. turnajový triumf ve čtyřhře.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (finále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Apia International Sydney 2014